Кагальничек — название населённых пунктов в России:

 Кагальничек — хутор в Иваново-Шамшевском сельском поселении Кагальницкого района Ростовской области.
 Кагальничек — хутор в Кагальницком сельском поселении Кагальницкого района Ростовской области.

См. также 
 Кагальник
 Кагальницкая